Název Juodupis může znamenat:
 jezero v Litvě:
 Juodupis (okres Rokiškis) – jezero v severovýchodní Litvě v okrese Rokiškis, 9 km JV od města Obeliai

 řeka, potok nebo jiný tok v Litvě: (v závorce vodstvo, do kterého se tok vlévá)
 Juodupis (Agluona) (Agluona (Šešuvis))
 Juodupis (Akmena) (Akmena)
 Juodupis (Alantas-levý) (Alantas levý)
 Juodupis (Alantas-pravý) (Alantas pravý)
 Juodupis (Alšia) (Alšia)
 Juodupis (Armona) (Armona)
 Juodupis (Ašva) (Ašva (Veiviržas))
 Juodupis (Audruvė) (Audruvė)
 Juodupis (Aunuva) (Aunuva)
 Juodupis (Ažagis) (Ažagis)
 Juodupis (Dratvuo) (Dratvuo)
 Juodupis (Erla) (Erla (přítok Bartuvy))
 Juodupis (Ežeruona) (Ežeruona (Jūra))
 Juodupis (Graužupis) (Graužupis)
 Juodupis (Imsrė) (Imsrė)
 Juodupis (Juodupis) (Juodupis (Trumpė))
 Juodupis (Lankesa) (Lankesa)
 Juodupis (Limšius) (Limšius)
 Juodupis (Mastis) (jezero Mastis, kterým protéká Mastupis)
 Juodupis (Mituva) (Mituva (Němen))
 Juodupis (Mūkė) (Mūkė)
 Juodupis (Notė) (Notė)
 Juodupis (Plateliai) (Plateliai (jezero) v povodí řeky Babrungas)
 Juodupis (Rausvė) (Rausvė)
 Juodupis (Siesartis) (Siesartis (Šešupė))
 Juodupis (Skliaustis) (Skliaustis)
 Juodupis (Spengla) (Spengla (Strėva))
 Juodupis (Šiladis) (Šiladis)
 Juodupis (Šona-horní) (Šona horní)
 Juodupis (Šona-dolní) (Šona dolní)
 Juodupis (Šumera) (Šumera)
 Juodupis (Švitinys) (Švitinys)
 Juodupis (Trumpė) (Trumpė (Žvelsa))
 Juodupis (Veiviržas) (Veiviržas)
 Juodupis (Virvytė) (Virvytė)
 Juodupis (Žąsinas) (Žąsinas)
 Juodupis I (Švėtė-Svēte)
 Juodupis II (Mūša)
 Juodupis II (Švėtė-Svēte)
 Juodupis – název horního toku řeky Įpiltis
 sídlo v Litvě:
 Juodupis (okres Klaipėda) – ves v Okres Klaipėda (jehož okresním městem jsou Gargždai), 3 km na západ od okrese Veiviržėnů
 Juodupis (okres Prienai) – ves v okrese Prienai, nedaleko městysu Stakliškės

Související články 
 Juodupys
 Juodupė
 Juodupiai

Jazykové souvislosti 
Název Juodupis se skládá ze dvou částí: Juod- od litevského slova juodas – černý a -upis naznačující souvislost s řekou (upė) nebo potokem (upelis). V některých případech může být původ názvu nepatrně odlišný, například Juodupis (Alšia) má název odvozen od toho, že tento potok (upelis) vytéká z jezera Juodis (Černé).